Marinescu este un nume de familie românesc derivat din prenumele "Marin". Numele a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Andrei Malinescu (n. 1985), fotbalist român
Alexandra Marinescu (n. 1982), gimnastă română
Alexandru Marinescu (1936-2019), zoolog, oceanolog, istoric și muzeolog român
 Alexandru Marinescu (poloist) (n. 1932), jucător român de polo pe apă
 Aleksandr Marinesko (în română Alexandru Marinescu, 1913-1963), căpitan sovietic de submarin
Andrei Daniel Marinescu (n. 1985), fotbalist român
Angela Marinescu (n. 1941), poetă română
 Axia Marinescu (n. 1987), pianistă concertistă româno-franceză
Bogdan Marinescu (n. 1944), medic și politician român
 Bogdan Voinea Marinescu (n. 1944), deputat român
Camil Marinescu (1964-2020), dirijor român
Constantin Marinescu (istoric), (1891-1982), istoric român
Constantin Marinescu (politolog) (n. 1928), politolog român
 Cosmin Marinescu (n. 1976), economist român
 Dumitru Marinescu Ciuciu (1913-1996), țambalist virtuoz din România
 Dumitru Marinescu Bragadiru (1842-1915), om de afaceri din România
Emil Marinescu, (1897-1986), tenor român
Gabriel Marinescu (1886-1940), general și om politic român
 Gabriel Marinescu (deputat) (n. 1954), deputat român 
George Marinescu ( -2011), crainic român
Gheorghe Marinescu (1863–1938), neurolog român
Gheorghe D. Marinescu (1919-1987), matematician român
 Gheorghe D. Marinescu (general) (1891-1989), general român
 Gheorghe Gh. Marinescu 1893-1966), general român 
 Gilda Marinescu (1933-1995), actriță română
 Iancu Marinescu ( -1940), chitarist și solist român
Ioan Marinescu (n. 1927), deputat român
Ioan-Sorin Marinescu (n. 1962), deputat român
 Ion Marinescu (1930-1998), actor și producător român 
Ion Marinescu-Vâlsan (1865-1936), pictor român
 Ion C. Marinescu (1886-1956), politician român
Ion Marin Sadoveanu (născut Iancu-Leonte Marinescu, 1893-1964), romancier și jurnalist
Laurențiu Marinescu (n. 1984), fotbalist român
Liviu Marinescu (n. 1970), compozitor român de muzică de cameră și pentru orchestră
Lucian Marinescu (n. 1972), fotbalist român
Lucky Marinescu (1934-2018), cântăreață română
Maria Uca Marinescu (n. 1940), exploratoare română
 Maria Marinescu-Himu (1907-1995), traducătoare română
Marian-Jean Marinescu (n. 1952), politician român
Marius Marinescu (n. 1957), senator român 
Matei G. Marinescu (1903-1983), inginer român, membru corespondent al Academiei Române
Medeea Marinescu (n. 1974), actriță română
Mihai Marinescu (n. 1989), pilot de raliu român
Neda Marinescu (1900–1959), fizician român
Nicolae Marinescu (1884–1963), general român
Nicolae Marinescu (1911–1977), scrimer olimpic român
 Rodica Marinescu (n. 1989), gimnastă română 
Simona Anamaria Marinescu (n. 1962), senator român
Șerban Marinescu (n. 1956), regizor român
Tecla Marinescu (n. 1960), canoist român
 Tecla Marinescu-Borcanca (n. 1960), caiacistă română
 Voinea Marinescu (1915-1973), medic român și ministru al sănătății

Vezi și
 Marin (dezambiguizare)
 Marin (prenume)
 Marin (nume de familie)
 Mărinești (dezambiguizare)

Nume de familie românești